OAD steht als Abkürzung für:
 Offenbach Archival Depot, zentrale Sammelstelle in der Amerikanischen Besatzungszone für Archiv- und Bibliotheksgut
 On Air Design, das visuelle Erscheinungsbild eines Fernsehsenders oder einer Sendung
 Ordo Augustiniensium Discalceatorum, ein katholischer Männerorden, siehe Augustiner-Discalceaten
 Original Animation DVD, Beilagen zu Mangabänden, siehe Original Video Animation
 Orales Antidiabetikum
 Organismi di autodisciplina, Italienischer Name für Selbstregulierungsorganisation nach Schweizer Geldwäschegesetz

Abkürzung